Sorgenia Solar è la società del Gruppo Sorgenia dedicata allo sviluppo di soluzioni fotovoltaiche. Sorgenia Solar nasce nel 2005 con il nome di Soluxia e da allora è arrivata a costruire in Italia 13 impianti per 13 MW di potenza installata.
Sorgenia Solar è impegnata principalmente nella produzione di moduli fotovoltaici, nella realizzazione di centrali fotovoltaiche per la vendita in rete di energia elettrica, nella fornitura di impianti fotovoltaici, vendita di materiale e moduli fotovoltaici.

Sorgenia Solar: le centrali
Tutte le centrali fotovoltaiche di Sorgenia Solar sono collegate direttamente alla rete elettrica Italiana nella quale fanno convergere immettono l'elettricità prodotta. Per la remunerazione dell'energia stessa vengono applicate le tariffe stabilite dal Ministero delle Attività Produttive all'interno dei Decreti “Conto Energia” pubblicati nel luglio 2005 e nel febbraio 2007 al fine di diffondere e promuovere l'uso di energia fotovoltaica in Italia.
La gran parte degli impianti è situata nelle regioni meridionali ed insulari spesso all'interno di consorzi industriali al fine di ottimizzare le potenzialità e minimizzare l'impatto ambientale. Le sedi sono a Benevento, Molfetta, Avellino, Modugno, Matera, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Enna, Siracusa, Acate-Vittoria, Villacidro, Cagliari e Marrubiu.

La produzione ed i servizi
Sorgenia Solar è uno dei pochi operatori in Italia a produrre direttamente moduli fotovoltaici. Una volta acquisite direttamente le celle dai maggiori produttori internazionali, l'azienda realizza moduli fotovoltaici certificati secondo la norma CEI EN 61215 ed. 2, oltre a componenti elettrici ed elettronici.

L'azienda, tra i suoi servizi, propone non soltanto i componenti necessari all'installazione dell'impianto fotovoltaico (generatori, quadri ed inverter), ma fornisce anche consulenza al cliente sulle modalità di accesso agli incentivi ed alle remunerazioni previsti dalla legge italiana per coloro che decidono di installare sistemi fotovoltaici.

Note

Collegamenti 

Produttori italiani di energia elettrica
Aziende della città metropolitana di Milano